Соревнования по метанию копья у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 21 августа (квалификация) и 23 августа (финал) на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (81.80 м) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (77.80 м) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 82.50 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.

Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:

Квалификация

Группа А 
21 августа 2008 - 10:10

Группа B 
21 августа 2008 - 11:40

Финал 
23 августа 2008 — 19:10

Примечания 

Метание копья на Олимпийских играх